Butt Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butt Mountain (Kalifornien)	
 Butt Mountain (Caldwell County, North Carolina)	
 Butt Mountain (Henderson County, North Carolina)	
 Butt Mountain (Madison County, North Carolina)	
 Butt Mountain (Tennessee)	
 Butt Mountain (Virginia)